Ali Akbar Ostad-Asadi (Tabriz, 17 de setembro de 1975) é um ex-futebolista profissional iraniano, defensor, que disputou a Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Irão
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998